Bitwa morska pod Dardanelami (1090)
 Bitwa morska koło Dardaneli (29 maja 1416)
 Bitwa morska w Cieśninie Dardanelskiej (26 maja 1646)
 Bitwa morska w Cieśninie Dardanelskiej (16 maja 1654)
 Bitwa morska w Cieśninie Dardanelskiej (21 czerwca 1655)
 Bitwa morska pod Hellespontem (1656)
 Bitwa morska w Cieśninie Dardanelskiej (17 lipca 1657)
 Bitwa pod Dardanelami (1807)
 Operacje morskie w Cieśninie Dardanelskiej (I wojna światowa)